Niemcy:
 Düsseldorf-Bilk – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Bilk – przystanek kolejowy w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Bilk